André Prévost (1875-1951), joueur de tennis français ;
 André Prévost (1934-2001), compositeur canadien.